O nome Emily foi usado para dar nome a cinco ciclones tropicais no oceano Atlântico e para cinco ciclones tropicais no oceano Pacífico nordeste:

Oceano Atlântico

 Furacão Emily (1981) - furacão de categoria 1 que ficou ativo a leste da costa da América do Norte. Apenas danos mínimos foram causados pelo furacão.
 Furacão Emily (1987) - furacão de categoria 3 que atingiu a República Dominicana durante deu pico de intensidade. Pelo menos 3 fatalidades foram causadas pelo furacão, além de 61 milhões de dólares (valores em 1987) em prejuízos.
 Furacão Emily (1993) - furacão de categoria 3 que praticamente atingiu o cabo Hatteras, na Carolina do Norte, EUA. Pelo menos 3 fatalidades foram causadas pelo furacão, além de 35 milhões de dólares (valores em 1993) em prejuízos.
 Tempestade tropical Emily (1999) - fraca tempestade tropical que ficou ativo a leste das Pequenas Antilhas. Nenhum impacto foi relatado em associação à tempestade.
 Furacão Emily (2005) - furacão de categoria 5 que atingiu as Pequenas Antilhas e o México, além de afetar a Jamaica e os Estados Unidos. Pelo menos 11 fatalidades foram causadas pelo furacão, além de 988 milhões de dólares (valores em 2005) em prejuízos.

Oceano Pacífico nordeste
 Furacão Emily (1963) - furacão de categoria 1 que atingiu a costa sudoeste do México. Os prejuízos causados pelo furacão são desconhecidos.
 Furacão Emily (1965) - furacão de categoria 1 que afetou a península da Baixa Califórnia. Os prejuízos causados pelo furacão são desconhecidos.
 Tempestade tropical Emily (1969) - fraca tempestade tropical que afetou a costa oeste do México. As fortes chuvas associadas à tempestade deixaram mais de 100.000 pessoas desabrigadas.
 Furacão Emily (1973) - furacão de categoria 4 que seguiu paralelamente à costa sudoeste do México. O furacão não provocou impactos.
 Tempestade tropical Emily (1977) - fraca tempestade tropical que esteve ativa a algumas centenas de quilômetros da costa oeste mexicana. A tempestade não causou impactos.

Desambiguação